Il singolare del torneo di tennis Copa Colsanitas 2006, facente parte del WTA Tour 2006, ha avuto come vincitrice Lourdes Domínguez Lino che ha battuto in finale Flavia Pennetta 7-6(3), 6-4.

Teste di serie 

 Flavia Pennetta (finale)
 Gisela Dulko (quarti di finale)
 Catalina Castaño (quarti di finale)
 Émilie Loit (quarti di finale)

 Mariana Díaz Oliva (secondo turno)
 Lourdes Domínguez Lino (campionessa)
 Antonella Serra Zanetti (primo turno)
 María Antonia Sánchez Lorenzo (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Copa Colsanitas 2006